Боос () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Приморська Сена
 Боос () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Ланди